Большо́й Мендере́с (, Меандр, ) — река в Эгейском регионе западной части Малой Азии, на юго-западе Турции.

Течение 
Река берёт своё начало недалеко от Келен, из водоёма Ишиклы во Фригии (ныне ), где она стекает в долину Кира.

По данным некоторых историков, у неё те же истоки, что и у реки Марсий (), но это утверждение не согласуется с написанным Ксенофонтом, по данным которого, истоки двух рек находились поблизости друг от друга, а Марсий восходит к царскому дворцу. Другие историки утверждали, что Меандр вытекает из озера на горе Авлокрена (Aulocrene). Уильям Лик объединял эти, казалось бы, различные заявления и отмечал, что Меандр и Марсий берут своё начало из озера на горе Авлокрена, выше Келен, но что вместе с Марсием они выходят в разных местах гор ниже озера.

Исторические сведения 

Большой Мендерес под своим прежним названием Меандр был знаменитой рекой Карии в Малой Азии. Его упоминание появилось в «Каталоге кораблей» (второй книге «Илиады» Гомера) наравне с названиями города Милет и полуострова Микале. Также знаменитым, в том числе и благодаря своей необычной гидрографии, во времена античности был приток Большого Мендереса Лик.

Река Большой Мендерес () имеет очень извилистое русло. От её прежнего названия (Меандр) произошло название руслового процесса, приводящего к образованию подобных форм — меандрирование, и самих излучин — меандры речные. По ней же назван и орнамент в виде завитков.

Существует легенда о подземной связи между реками Меандр и Алфей в Элиде.

Примечания

Литература 
 
 

Реки, впадающие в Эгейское море (Азия)
Реки Турции
Национальные парки Турции